Rubén González Fontanills  (1919–2003) – kubański muzyk 
 Rubén González (ur. 1939) – urugwajski piłkarz 
 Rubén González Gallego (ur. 1968) – rosyjski pisarz i dziennikarz
 Rubén González Rocha (ur. 1982) – hiszpański piłkarz
 Rubén González (ur. 1984) – hiszpański piłkarz
 Rubén González – argentyński saneczkarz

Zobacz też 
 Ruben Gonzales